Su e giù per le scale, un film del 1959 diretto da Ralph Thomas.

Su e giù per le scale, una serie televisiva britannica trasmessa dalla BBC fra 1971 e 1975.